Стрельбицкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Стрельбицкие — боярский, шляхетский, дворянский род.
 
 Стрельбицкий, Константин Борисович (род. 1966) — советский и российский историк флота, автор военно-исторических публикаций.
 Стрельбицкий, Любомир Владимирович (род. 1950) — советский и украинский спортсмен, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука.
 Стрельбицкий, Михаил (1728—1807) — протопоп в княжестве Молдавском, гравёр и книгопечатник.
 Стрельбицкий, Самсон Иванович (1766—1831) — киевский ювелир.
 Стрельбицкий, Семён Дементьевич (1875—1937) — общественный деятель, ректор Харьковского института народного образования (1922—1924).
 Модест (Стрельбицкий) (1823—1902) — духовный писатель, архиепископ Волынский и Житомирский.

 Стрельбицкая, Александра Ивановна (1905—1980) — украинский учёный советского периода в области строительной механики.